Мэндэфэра (иногда также Мендефера: ; бывш. Адди-Угри) — город в Эритрее, административный центр провинции Дэбуб.

Город занимал важное место в истории аксумской цивилизации, но возник ещё в V веке до н. э. Среди достопримечательностей города — Хавулти, на котором сохранились надписи доисламского периода. После 1959 года было раскопано множество зданий, при этом были найдены кресты, местные и римские монеты. Много участков, включая захоронения, ещё предстоит изучить.

В городе родился стайер Зерсенай Тадесе.

Климат 

Города Эритреи
Города Аксумского царства
Населённые пункты, основанные в V веке до н. э.